Koleśniki peut désigner en Pologne :

 Koleśniki, village de la voïvodie de Podlachie
 Koleśniki, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie